Cultuur
 Rodrigo (opera), opera van Händel

 Geografie
 Ciudad Rodrigo, Spaanse gemeente

 Voetballers
 Rodrigo Aguirre, Uruguay
 Rodrigo Aguirre, Uruguay
 Rodrigo Barrera, Chili
 Rodrigo Batata, Brazilië
 Rodrigo Bentancur, Uruguay
 Rodrigo Caio, Brazilië
 Rodrigo José Carbone, Brazilië
 Rodrigo De Paul, Argentinië
 Rodrigo Dourado, Brazilië
 Rodrigo Ely, Italië/Brazilië
 Rodrigo Fabri, Brazilië
 Rodrigo Goldberg, Chili
 Rodrigo Gral, Brazilië
 Rodrigo Hernández, Spanje
 Rodrigo Lacerda Ramos, Brazilië
 Rodrigo José Lima dos Santos, Brazilië
 Rodrigo Mendes, Brazilië
 Rodrigo Millar, Chili
 Rodrigo Moledo, Brazilië 
 Rodrigo Moreno Machado, Spanje
 Rodrigo Muñoz, Uruguay
 Rodrigo Palacio, Argentinië
 Rodrigo Taddei, Brazilië
 Rodrigo Tarín, Spanje
 Rodrigo (stripalbum), stripverhaal van Hermann Huppen

overige personen
 Florrie Rodrigo, Nederlandse danseres
 Francisco Rodrigo, Filipijns advocaat, schrijver en politicus
 Francisco de Castel Rodrigo, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
 Joaquín Rodrigo, Spaans componist
 Juan Franciso Sanjuán Rodrigo, Spaans componist
 Roderik, koning van de Visigoten
 Rodrigo Arenas Betancur, Colombiaans kunstenaar
 Rodrigo Beenkens, Belgisch sportjournalist
 Rodrigo Contreras, Colombiaans wielrenner
 Rodrigo Díaz de Vivar, Spaans ridder
 Rodrigo Duterte, Filipijns politicus
 Rodrigo de Jerez, Spaans zeevaarder
 Rodrigo Medina, Mexicaans politicus
 Rodrigo Melo, Braziliaans wielrenner
 Rodrigo Otazu, Argentijns sieradenontwerper
 Rodrigo Alfredo de Santiago, Spaans componist

Zie ook 
 Rodrigo García, doorverwijspagina